Ixodes nitens — вид кровососущих клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Возможно, вымерший эндемик Острова Рождества.

Описание 
Паразитируют на млекопитающих из отряда грызуны, среди специфических хозяев известен вид крыс Rattus macleari). Вид был впервые описан в 1904 году французским зоологом Луи Жоржем Неманном (Louis Georges Neumann, 1846—1930).
Клещи Ixodes nitens рассматриваются в качестве исчезнувшего вида, так как его хозяин более не обнаруживался. Последний раз крысу Rattus macleari находили более 100 лет тому назад (в 1903 году).

Распространение 
Остров Рождества (Индийский океан, рядом с Индонезией).

См. также 
 Ixodes schillingsi

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life. 

Ixodes
Животные, описанные в 1904 году
Паукообразные Юго-Восточной Азии
Паразиты млекопитающих
Исчезающие виды
†